Brodeßer oder Brodesser ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Brodesser (* 1967), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Karl von Brodeßer (1795–1876), bayerischer Feldzeugmeister
 Karl Friedrich Brodeßer (1931–2006), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (FDP)
 Otto Brodeßer (1926–1996), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Taffy Brodesser-Akner (* 1975/76), US-amerikanische Journalistin